Забелье — деревня в России, в Пустошкинском районе Псковской области. Административный центр Забельской волости.

География 
Деревня и станция расположены на берегу озёра Белое, в 541 км от Москвы, между районным центрами Пустошка и Новосокольники, в двух километрах от федеральной трассы  «Балтия».

Железнодорожная станция на линии Москва—Рига.

Название 
Значение гидронима «Забелье» — озеро за болотом. Слово «бель» во многих славянских языках, в диалектах русского Севера и Северо-Запада, в Белоруссии означает «болото», «низменное место». В Тверской область «бель» также понимается как заболоченный береговой лес.

Население 
  
Численность населения деревни по оценке на начало 2001 года составляла 132 жителя.

Инфраструктура 
В деревне есть магазин, почта,дом культуры, школа, сельсовет. В Забелье находится вышка оператора сотовой связи TELE2. МТС, МЕГАФОН и ТЕЛЕ2 работают хорошо.

Железная дорога 
До Забелья можно было добраться из Великих Лук, Новосокольников, Себежа.

Автобус 
4 раза в неделю по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям ходит автобус из Пустошки: утром около 7:00 и днём около 15:00. Обратно — на час позже. Во время учебного года автобус ходит ежедневно, кроме субботы.

Ссылки 
 Станция Забелье на неофициальном сайте Псковской железной дороги

Примечания 

Населённые пункты Пустошкинского района